Den 7. udgave af Gent-Wevelgem for kvinder blev afholdt den 25. marts 2018. Det var den femte konkurrence i UCI Women's World Tour 2018. Løbet blev vundet af italienske Marta Bastianelli fra Alé Cipollini.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Emma Norsgaard Jørgensen kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Julie Leth kørte for Wiggle High5

Klassement

Endeligt klassement

Eksterne henvisninger 

2018
Cykelløb i 2018